

Geografia
 Grondona – comune italiano della provincia di Alessandria in Piemonte

Persone
 Felice Grondona – imprenditore italiano
 Filippo Grondona – conduttore radiofonico italiano
 Humberto Grondona – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Jaime Grondona – calciatore cileno
 Julio Grondona – dirigente sportivo argentino